Brčevec je selo koje se nalazi južno od Vrbovca, udaljeno od njega pola sata hoda. Prema popisu iz 2001. ima 546 stanovnika.
 
Spominje se 1557. godine kao Boričevec (vjerojatno zabunom napisano), te 1701. godine kao Brčevec. To je bio feudalni posjed gospoštije Rakovec-Vrbovec.

Stanovništvo 

 Naselja u Zagrebačkoj županiji